La Deildabikar 2013, nota anche come Lengjubikar per motivi di sponsorizzazione, è stata la 18ª edizione del torneo. È iniziata il 15 febbraio 2013 ed è terminata il 27 aprile 2013. Il Breiðablik ha vinto il trofeo per la prima volta nella sua storia.

Fase a gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 aprile 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 aprile 2013

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2013

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
Deildabikar